А́нглия:
Англия — наиболее крупная историческая и административная часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Англия — государство, занимавшее южную часть острова Великобритания и существовавшее с 927 по 1707 годы.
 Англия — иногда используемое неофициальное наименование Великобритании по главной её части.

Англия — местность на северо-востоке германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
Англия — гора в Магаданской области России.
«Англия» — пароход, использовавшийся в качестве госпитального судна во время Первой мировой войны.
«Англия» — ежеквартальный цветной журнал о современной жизни в Великобритании. Издавался британским правительством с 1962 по 1993 год и распространялся в Советском Союзе.
Англия! — немецкий фильм-драма 2000 года.
Англия — российская группа в жанре пост-панк.

См. также 

 Англия и Уэльс — юрисдикция в составе Соединённого Королевства.
 «Англия. Портрет Народа» — книга-исследование, написанная британским журналистом Джереми Паксманом.
 Новая Англия — регион на северо-востоке США.
 Восточная Англия (значения)
 Ингланд